Појам Беовулф (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Беовулф, епска песма
 Беовулф (филм из 1999), амерички филм
 Беовулф (филм из 2007)